Argelos, commune française des Landes ;
 Argelos, commune française des Pyrénées-Atlantiques.